Криста́лл:
 Кристаллы — твёрдые тела, в которых атомы расположены закономерно, образуя кристаллическую решётку.
 Кристалл — в микроэлектронике это кремниевая подложка с нанесёнными на неё элементами.
 Кристалл процессора — подложка из кремния, на которой расположены все элементы чипа процессора. Также сам чип часто называют кристаллом.
 Кристалл — персонаж из комиксов, издаваемых Marvel Comics.

Населённые пункты 
 Кристалл — исчезнувшее село в Ескельдинском районе Алматинской области Казахстана.

Здания и постройки 
 Кристалл — неофициальное название высотного здания-долгостроя необычной архитектуры в Москве.
 «Кристалл» — каток спортивного комплекса «Лужники», находится на ремонте.
 «Кристалл» — кинотеатр формата IMAX в Перми.
 «Кристалл» — предполагаемый к строительству небоскрёб в Ханты-Мансийске.
 «Кристалл» — проектируемая станция Омского метрополитена.
 «Кристалл» — гостиничный комплекс, самое высокое здание в Кемерове.
 «Кристалл» — многофункциональный стадион в Жигулёвске.
 «Кристалл» — спортивный комплекс в Сызрани.
 «Кристалл» — многофункциональный стадион в Херсоне.
 «Кристалл» — ледовый дворец спорта в Тамбове.
 «Кристалл» — ледовый дворец спорта в Саратове.
 «Кристалл» — музей в Рефтинском (Свердловская область).

Предприятия 
 «Кристалл Сервис» — российский IT-интегратор и разработчик программного обеспечения, работающий на рынке автоматизации розничной торговли.
 «Кристалл» — крупнейший в России ликёро-водочный завод в Москве.
 ГосНИИ «Кристалл» — российская компания в Дзержинске Нижегородской области.
 «Кристалл» — завод по выращиванию кристаллов искусственного кварца в Южноуральске.
 «Кристалл» — ликёро-водочный завод в Калуге.
 «Кристалл» — марка водки одноимённого завода.
 «Кристалл» — белорусский производитель бриллиантов в Гомеле.
 «Кристалл» — крупнейший в России производитель бриллиантов в Смоленске.
 «Кристалл» — поставщик, оператор связи в Уфе.
 «Кристалл» — издательство и книготорговое объединение, существующее с 2002 года в Санкт-Петербурге (ООО «СЗКЭО „Кристалл“»).
 «Кристалл» — завод, производитель полупроводниковых материалов и электротермического оборудования в Таганроге.
 «Минск Кристалл» (ранее — «Кристалл») — ликёро-водочный завод в Минске.

Промышленная продукция 
 «Кристалл» — зеркальный фотоаппарат советского производства.
 «Кристалл» — модуль орбитальной станции «Мир».
 «Кристалл» — противоградовая ракета для защиты сельскохозяйственных угодий от градовых облаков.

Спорт

Волейбольные клубы 
 «Кристалл» — Воронеж, Россия.

Футбольные клубы 
 «Кристалл» — Александрия, Украина;
 «Кристалл» — Дятьково, Россия;
 «Кристалл» — Сергач, Россия;
 «Кристалл» — Смоленск, Россия;
 «Кристалл» — Херсон, Украина;
 «Кристалл» — Чортков, Украина;
 «Кристалл» — Смолевичи, Белоруссия: см. Смолевичи (футбольный клуб)#История.
Ранее именовавшиеся «Кристалл»:
В скобках годы, когда клуб назывался «Кристалл»
 «Бурятия» (1994) — Улан-Удэ, Россия (под названием «Кристалл» представлял Нерюнгри);
 «Спикул» (1991—1995) — Фалешты, Молдавия.
 Пляжный футбольный клуб
 «Кристалл» — Санкт-Петербург, Россия.

Хоккейные клубы 
 «Кристалл» — Бердск, Россия;
 «Кристалл» — Саратов, Россия;
 «Кристалл-Юниор» — Саратов, Россия;
 «Кристалл» — Электросталь, Россия;
 «Кристалл» — Абакан, Россия.

См. также 
 «Кристалл-балалайка» — российская фолк-роковая группа.
 Кристал (значения)